

Geografia
Antartide
Piattaforma di ghiaccio Cosgrove – piattaforma glaciale nella Terra di Ellsworth
Regno Unito
Cosgrove – villaggio del Northamptonshire, Inghilterra

Persone
Cormic Cosgrove (1866-1930) – calciatore statunitense
Daniel Cosgrove (1970) – attore statunitense
Jack Cosgrove (1902-1965) – effettista statunitense
Miranda Cosgrove (1993) – attrice, doppiatrice, cantante, cantautrice e ballerina statunitense
Peter Cosgrove (1947) – politico e generale australiano
Sam Cosgrove (1996) – calciatore inglese

Altro
Mike Cosgrove, personaggio della serie animata Freakazoid